Lodní kýl má více významů:

 Souhvězdí Lodního kýlu

 lodní kýl – konstrukční část plavidla